Юрактау — топоним:

 Юрактау — шихан вблизи Стерлитамака, Башкортостан.
 Юрактау — деревня, Буздякский район Башкортостана.
 Юрактау — деревня, Стерлитамакский район Башкортостана.